

Persone 
 Alberto De Marinis Stendardo di Ricigliano (1868-1940) – generale e politico italiano
 Davide De Marinis (1971) – cantautore italiano
 Donato Antonio De Marinis (1599-1666) – avvocato e magistrato italiano
 Errico De Marinis (1863-1919) – politico e avvocato italiano
 Gaspare De Marinis (1840-1893) –  garibaldino e anarchico italiano
 Giovanni de Marinis (XVI secolo-...) – compositore italiano
 Giuseppe De Marinis (1832-1911) – magistrato e politico italiano
 Lauro De Marinis (1990) – conosciuto come Achille Lauro, musicista italiano
 Luigi Maria de Marinis (1809-1877) – arcivescovo cattolico italiano
 Tammaro De Marinis (1878-1969) – antiquario, bibliografo e bibliofilo italiano

Altro 
 Augusto De Marinis – personaggio della sitcom Camera Café, interpretato da Renato Liprandi